Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2022 fand vom 1. bis zum 4. September in Timmendorfer Strand statt. Sie bildeten den Abschluss der German Beach Tour 2022. Austragungsort war traditionell die Ahmann-Hager-Arena. Deutsche Meister wurden Nils Ehlers und Clemens Wickler, deutsche Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV.

Spielplan Männer

Gewinnerrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Gewinnerrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der German Beach Tour
 Informationen bei beach-volleyball.de

2022
Volleyballveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland